Сен-Лоне́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 55 км на захід від Ренна, 45 км на південний схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 192,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лонек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Лонек 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лонек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор